Бороди́цкая — еврейская фамилия (мужской вариант: Бородицкий).

Известные носительницы 
 Бородицкая, Лера (Валерия Романовна, род. 1976) — американский психолингвист.
 Бородицкая, Людмила Ароновна (род. 1949) — концертмейстер Донецкой областной филармонии, композитор.
 Бородицкая, Марина Яковлевна (род. 1954) — русский поэт и переводчик, детский писатель.
 Бородицкая, София Евсеевна — исследователь русской эмиграции, автор художественных книг, посвящённых роду Романовых и их приближённым.